Sezon 2003/2004 był 66. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej we Francji. Sezon rozpoczął się 1 sierpnia 2003 roku, a zakończył 26 maja 2004. W rywalizacji wzięło udział 20 zespołów, w tym obrońca tytułu – Olympique Lyon oraz trzy zespoły, które awansowały z Ligue 2 w poprzednim sezonie: ,  i . Tytuł ponownie zdobyła drużyna .

Drużyny

Uczestniczące drużyny

Tabela ligowa 

||rowspan=3|

 

||rowspan=6|

Miejsca po danych kolejkach

Lider kolejka po kolejce

Wyniki

Statystyki

Bramki, kartki

Najlepsi strzelcy 

Źródło: Strona LFP (strzelcy)

Hat-tricki

Frekwencja  

Źródło: Strona LFP (frekwencja)

Zobacz też 
 Puchar Francji (2003/2004)
 Puchar Ligi Francuskiej (2003/2004)

Przypisy 

2003 w piłce nożnej
2004 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji
2003 we Francji
2004 we Francji